Rudolf Schulte ist der Name folgender Personen:
* Rudolf Schulte (Admiral) (1885–1969), deutscher Konteradmiral
 Rudolf Schulte (Unternehmer) (1923–1980), deutscher Elektro-Unternehmer und Hotelbesitzer (Kenia)
 Rudolf Schulte im Hofe (1865–1928), deutscher Maler